Caper d'Elis, antic atleta grec.
 Flavi Caper, escriptor romà.